La bambola – film del 1991 diretto da Ninì Grassia
 La bambola – romanzo di Bolesław Prus del 1890

Musica 
 La bambola – brano musicale di Patty Pravo del 1968, contenuto nel disco La bambola/Se c'è l'amore
 La bambola/Se c'è l'amore – disco di Patty Pravo pubblicato nel 1968 in formato 45 giri
 La bambola – singolo di Dargen D'Amico del 2022